Armavir může být
 Armavir (město v Arménii) – město v Arménii
 Armavir (provincie) – provincie v okolí arménského města Armavir
 Armavir (Rusko) – město v Rusku
 Armavir (skupina) – česká punková skupina z 80. let, předchůdce Telexu
 Kolno – loď v letech 1946–1947 pojmenovaná Armavir